Van den Bossche ist der Familienname folgender Personen:

 Aert van den Bossche, flämischer Maler
 Alain Van Den Bossche (* 1965), belgischer Radrennfahrer
 Balthasar van den Bossche (1681–1715), flämischer Maler
 Bart Van den Bossche (1964–2013), belgischer Sänger und Moderator
 Eugène Van den Bossche (1892–1962), belgischer Automobilrennfahrer
 Fabio Van den Bossche (* 2000), belgischer Radrennfahrer 
 Freya Van den Bossche (* 1975), belgische Politikerin
 Georges Van Den Bossche (1892–1966), belgischer Ruderer 
 Jakob van den Bossche (1478–1555), französischer Anatom, siehe Jacobus Sylvius
 Luc Van den Bossche (* 1947), belgischer Politiker
 Martin Van Den Bossche (* 1941), belgischer Radrennfahrer 
 Oscar Van Den Bossche (1888–1951), belgischer Ruderer 
 Peter Van den Bossche (* 1959), belgischer Wirtschaftsjurist und Hochschullehrer
 Willy Van Den Bossche (* 1949), belgischer Bogenschütze

Siehe auch:
 Van den Bosch
 Von dem Busche